Escobar kan som auktorsförkortning betyda:

 Linda Escobar
 Rodrigo Escobar

Robotskapade auktorsförkortningar